El término Avant puede referirse a:

Avant, cantante afroamericano.
Avant, diario editado en Cataluña durante la Guerra Civil Española.
Avant, semanario portavoz de la Agrupació Valencianista Republicana.
Avant, publicación del Partido Comunista de Cataluña.
Renfe Avant, marca de Renfe Operadora en España.
Avant Airlines, desaparecida aerolínea chilena.
Avant Window Navigator, aplicación estilo dock alternativa a los paneles de GNOME.
Avant Browser, navegador web.